Невилл Форбс (; , Сил, близ Севенокса — , ) — английский учёный-, .

По материнской линии состоял в родстве с шотландской семьёй Карриков, с середины XIX века обосновавшейся в России; в детстве проходил курс лечения кумысом у своего дяди Джорджа Каррика. Окончил Оксфордский университет (1906), ученик У. Р. Морфилла. Затем учился в аспирантуре Лейпцигского университета под руководством А. Лескина, в 1910 г. защитил диссертацию. Вернувшись в Великобританию, в том же году начал преподавать русский язык в Оксфорде, инаугурационная лекция Форбса «Положение славянских языков в настоящее время» () вышла отдельным изданием. Преподавал в Оксфорде до конца жизни с перерывом в годы Первой мировой войны, которая заставила его поступить в службу разведки Британского Адмиралтейства.

В годы преподавания Форбс подготовил и опубликовал ряд учебных пособий по русскому языку, в том числе учебник грамматики (; 1914, второе издание 1918). В соавторстве с Драгутином Суботичем он напечатал также «Грамматику сербского языка» (; 1918). В годы войны Форбс выпустил два англо-сербских разговорника, преимущественно для нужд военных. В коллективной монографии по истории Балкан, выпущенной Оксфордским университетом в 1915 году, Форбсом написаны главы о Болгарии и Сербии. В 1918 году в соавторстве с Рэймондом Бизли и Дж. А. Биркеттом он опубликовал книгу по истории России «Россия от варягов до большевиков» ().

Как переводчик вместе с Р. Митчелом напечатал английский перевод Новгородской летописи (; 1914). Редактировал переводы из Льва Толстого. Кроме того, Форбс перевёл с русского языка ряд русских народных сказок, вышедших тремя сборниками в 1913 году с иллюстрациями двоюродного брата Форбса Валерия Каррика.

Форбс был также талантливым пианистом-любителем. Он покончил с собой в собственном доме в Оксфорде.

Примечания

Литература 
 Dragutin Subotić, Bernard Pares. Nevill Forbes: Obituary // The Slavonic and East European Review. — Vol. 7, No. 21 (Mar., 1929). — P. 699—702.
 Н. А. Грищенко. Просветительская деятельность Невилла Форбса в сфере русистики на благо образования Великобритании  // Альманах современной науки и образования. — Тамбов: Грамота, 2011. — № 1. — С. 99-102.